Rachele – personaggio biblico
Rachele –  nome proprio di persona
Rachele – scultura di Michelangelo Buonarroti